Molnár Gábor (1908–1980) író, utazó, vadász
 Molnár Gábor (1950) tájfutó
 Molnár Gábor (1951) villamosmérnök, szakíró
 Molnár Gábor (1953) síugó
 Molnár Gábor (1963) öttusázó, úszó, sportvezető
 Molnár Gábor (1994) labdarúgó
 Molnár Gábor szakács
 Molnár Gábor („Lóhalál”), dobos, basszusgitáros
 Molnár Gábor rendező